Le circuit automobile d'Albi créé en 1959.
 Le circuit d'Albi les Planques, un circuit historique d'Albi ouvert de 1933 à 1955.